Villefranche ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Villefranche (Gers) im Département Gers
 Villefranche (Yonne) im Département Yonne
 Villefranche-d’Albigeois im Département Tarn
 Villefranche-d’Allier im Département Allier
 Villefranche-de-Conflent im Département Pyrénées-Orientales
 Villefranche-de-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Villefranche-de-Lonchat im Département Dordogne
 Villefranche-de-Panat im Département Aveyron
 Villefranche-de-Rouergue im Département Aveyron
 Villefranche-du-Périgord im Département Dordogne
 Villefranche-du-Queyran im Département Lot-et-Garonne
 Villefranche-le-Château im Département Drôme
 Villefranche-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
 Villefranche-sur-Mer im Département Alpes-Maritimes
 Villefranche-sur-Saône im Département Rhône

Villefranche ist Namensbestandteil zweier Arrondissements in Frankreich:
 Arrondissement Villefranche-de-Rouergue im Département Aveyron
 Arrondissement Villefranche-sur-Saône im Département Rhône

Villefranche ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Villefranche (1899–1980), französische Schriftstellerin